В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан 7–6, 3–6, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Гана Мандлікова (переможниця)
  Кеті Джордан (фінал)

 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Барбара Поттер (2-ге коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1984